Карломан (; ок.  — ) — майордом Австразии в 741—747 годах из династии Пипинидов. Старший сын Карла Мартелла.

Биография

Мятежи после смерти Карла Мартела 
Единокровный брат Карломана и Пипина Короткого Грифон, недовольный разделом королевства и подстрекаемый советами своей матери Свангильды, занял город Лаудун (ныне Лан). Братья собрали войско и, осадив Лаудун, принудили Грифона к сдаче в конце 741 года. Карломан взял его с собой и приказал держать в «Новом замке», находящемся вблизи Арденн, где тот и находился под стражей до самого того времени, когда Карломан отправился в Рим, чтобы стать монахом. Однако судьба Грифона вызвала недовольство среди отдельных представителей аристократии. Правители некоторых окраинных герцогств, понимая всю слабость законодательных основ власти этих двух майордомов без короля, не могли смириться с таким положением дел. Баварский герцог Одилон, из рода Агилольфингов, женившийся против воли Карломана и Пипина на их сестре Хильтруде (Гильтруде), вступил в союз с герцогом алеманнов Теодобальдом и герцогом Аквитании Гунальдом I, сыном Эда Великого.

Поход в Аквитанию 
Майордомы решили действовать и в политической и в военной областях. Они вознамеривались подкрепить свой авторитет и придать ему большую законность, разыскав в монастыре Сен-Бертен всеми забытого сына Хильперика II и провозгласив его в 743 году королём под именем Хильдерика III. В военной области братья предприняли с 742 по 745 годы ряд походов.

В 742 году Карломан и Пипин объединили свои армии, перешли Луару в городе Орлеане и вступили с войском в Аквитанию. Одолев аквитанцев, они достигли Буржа, окрестности которого они предали огню; герцог Гунольд бежал, франки преследовали его, опустошая все местности, через которые проходили. Затем они взяли крепость Лошез (Луккас) (ныне Лош (Индре-э-Луар), в области Тура, за Луарой) и разрушили её до основания, гарнизон был взят в плен. В местечке, называемом Старый Пиктавис, на реке Кленне, близ её слияния с рекой Вьеннь, они разделили между собой королевство, которым до того времени управляли сообща. Карломан получил в управление Австразию и зарейнскую Германию, то есть Швабию (также известную как Алеманния) и Тюрингии.

Разгром алеманнов и баварцев и саксов 
В том же 742 году, по возвращении домой, осенью Карломан и Пипин вторглись с войском в Алеманнию, которая отложилась от союза франков, и опустошили её огнём и мечом, достигнув Дуная. Алеманны дали заложников, выплатили дань и, добившись некоторого смягчения условий подчинения, обещали соблюдать законы своих завоевателей и приняли франкское господство.

В 743 году Карломан и Пипин пошли соединенными силами на Одилона, герцога баварцев, своего шурина. Достигнув реки Лех, обе армии разбили лагерь на её берегах и в течение целых двух недель следили друг за другом. Наконец, франки, пройдя по непроходимым болотам, окружили армию Одилона и внезапно напав ночью на ничего не подозревавших баварцев, частью перебили, а частью утопили в болоте. Одилон с горстью людей с трудом улизнул за реку Инн.

Возвратившись оттуда, Карломан в 744 году отправился один в Саксонию и, овладев крепостью, называемой Хохзеобург (ныне Зибург в Мансфельде, на юго-запад от Галле), взял при этом в плен Теодориха, правителя того места.

В 744 году братья, Карломан и Пипин, соединёнными силами напали на Саксонию и вторично взяли в плен вышепоименованного Теодориха.

В 745 году аквитанский герцог Гунольд окончательно отказался от борьбы, и удалился в монастырь на острове Ре, успев передать свой принципат сыну Вайфару. Что касается алеманнов, как сообщают «Анналы Петау», их новое восстание было потоплено в крови Карломаном в Каннштадте, на Неккаре в 746 году. Их герцогство было включено непосредственно в королевство и разбито на два графства отданных под управление верным франкам.

Реформа франкской церкви 
Именно Карломан, в большей степени, чем Пипин, стал инициатором реформы франкской церкви, проведённой им в тесном взаимодействии с англосаксонцем Бонифацием. Карломан созвал в Лестине, около Шарлеруа, в апреле 743 года совещание, получившее название «Германского собора». Этот собор восстановил церковную иерархию, с епископам в каждом городе, митрополитом в каждой провинции, и признал Бонифация, возведённого в сан архиепископа, легатом Святого Петра; постановил ежегодное проведение соборов, для обеспечения дисциплины среди духовенства и возрождения христианской религии; возвратил церкви ранее отобранное имущество; упорядочил отношение светской власти к церковному землевладению, потрясённому мерами Карла Мартелла, и определил, на каких условиях и при каких обстоятельствах церковные земли могут поступать в прекарию светским лицам.

Карломан удаляется в монастырь 
В 747 году, после 15 августа, оставив мирские заботы и своих близких, Карломан отправился сначала в Рим, к папе Захарию, который принял его со всеми почестями. В Риме Карломан построил монастырь Св. Сильвестра (на Монте-Оресте). Затем Карломан отправился в ломбардское аббатство у горы Соракт. Прожив здесь некоторое время, Карломан переселился в знаменитый монастырь Св. Бенедикта в Монте-Кассино и там постригся в монахи.

Смерть Карломана 
Пипин Короткий тут же показал, что он намерен править единолично. Он стал опекуном сына и наследника Карломана, майордома Австразии Дрого. В 753 году, когда папа Стефан II обратился к Пипину с просьбой защитить его от лангобардов, Карломан — вероятно, по внушению аббата своего монастыря, на которого, в свою очередь влиял лангобардский король Айстульф — явился к брату в город Кьерси, чтобы противодействовать просьбам папы. Миссия эта не удалась. Пипин отправился в Италию на помощь папе, а Карломан остался в Вьенне, с королевой Бертрадой, где он ещё до возвращения Пипина из Италии, схватил лихорадку и умер в 754 году. Но точная дата его смерти подвергается спору, согласно некоторым источникам он умер 17 августа 754 или 755 года, согласно другим, это было 4 декабря 754 года.

Тело его, по приказанию Пипина, было перенесено в монастырь Св. Бенедикта в Монте-Кассино, где он принял монашество.

Примечания

Литература 
 Продолжатели Фредегара
 
 
 

Пипиниды
Майордомы
Австразия
Правители Европы VIII века